Никола́й Влади́мирович Немоля́ев () — советский и российский оператор игрового и неигрового кино, заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1983) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1988).

Биография 
Николай Немоляев родился в Москве в семье кинорежиссёра Владимира Викторовича Немоляева и звукооператора Валентины Львовны Ладыгиной. Старшая сестра — актриса Светлана Немоляева (род. 1937). В школьном возрасте пришло увлечение фотографией.

Студентом операторского факультета ВГИКа с 1959 года работал ассистентом оператора на разных студиях. После окончания института в 1961 году (мастерская Маргариты Пилихиной) был распределён на «Таджикфильм», где снимал документальное кино. В 1962 году вернулся в Москву, работал ассистентом оператора, а с 1964 года вторым оператором на киностудии «Мосфильм», участвовал в создании картин «Дядюшкин сон» (1966), «Братья Карамазовы» (1968). Первая работа в качестве постановщика — «Только три ночи» (1969).

Член Союза кинематографистов СССР (Москва).

Дочь — Анастасия Немоляева (род. 1969), выпускница ГИТИСа.

Награды и звания

 Государственная премия СССР (1983) за фильм «Ленин в Париже»
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (за фильм «Курьер») (1988)
 Специальный приз и диплом Союза художников «За изобразительное решение» за фильм «Ретро втроём».
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991).
 Международный кинофестиваль экспериментальных фильмов в Мадриде (Приз за лучшую операторскую работу, фильм «Лестница») (1991).
 Международный кинофестиваль «Лістапад» в Минске (Спец. приз и Диплом Союза художников «За изобразительное решение», фильм «Ретро втроём») (1998)
 Золотая пушкинская медаль «За вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры» (1999)
 Премия киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России — «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского» (2013)
 Орден Дружбы (20 января 2015) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Почёта (6 апреля 2021) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность

Фильмография 

  — Только три ночи (совм. с Г. Егиазаровым) 
  — Случай с Полыниным
  — Старики-разбойники 
  — Возле этих окон (совм. с В. Захарчуком) 
  — Концерт для двух скрипок
  — 100 грамм для храбрости (одноимённая новелла в киноальманахе)
  — Хочу быть министром
  — Обыкновенное чудо
  — Не стреляйте в белых лебедей
  — Ленин в Париже
  — Нас венчали не в церкви
  — Покровские ворота
  — Тайна «Чёрных дроздов»
  — Площадь Восстания
  — Зина-Зинуля
  — Курьер
  — Ловкачи
  — Город Зеро
  — Лестница
  — Цареубийца
  — Отшельник
  — Без обратного адреса
  — Барышня-крестьянка
  — Несут меня кони… (совм. с Александром Негруком)
  — Сирота казанская
  — На бойком месте
  — Ретро втроём
  — Репете
  — Такое кино
  — Тихие омуты
  — Не покидай меня, любовь
  — Ключ от спальни
  — Только раз…
  — Ключ от спальни
  — Не привыкайте к чудесам…
  — Арье
  — Анна
  — Азирис Нуна
  — Моя Пречистенка (совм. с Эдуардом Мельниковым, Александром Алёшниковым)
  — Семейный ужин
  — Натурщица (фильм)
  — Галина
  — Жизнь налаживается
  — Тени Фаберже (совм. с Павлом Трубниковым)
  — Зоя
  — Русская рулетка. Женский вариант
  — Маша в законе
  — Чудо в Крыму (совм. с Иваном Алимовым)
  — Медный всадник России (совм. с Иваном Алимовым)

Примечания

Литература

Ссылки 
Немоляев Николай Владимирович  // История кинематографа
 Немоляев Николай Владимирович // Энциклопедический проект «Личности»
 

Выпускники операторского факультета ВГИКа
операторы-постановщики
Персоналии:Мосфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Немоляевы — Лазаревы